Bissendorf steht für:
 Bissendorf, eine Gemeinde im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bissendorf (Adelsgeschlecht), niedersächsisch-westfälisches Adelsgeschlecht
 Bissendorf (Wedemark), ein Ortsteil der Gemeinde Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen
 Bissendorf-Wietze, ein Ortsteil der Gemeinde Wedemark, Region Hannover, Niedersachsen
 Johannes Bissendorf († 1629), evangelischer Geistlicher und Autor theologischer Schriften
 Haus Bissendorf, Stammsitz des Adelsgeschlechts derer von Bissendorf

Siehe auch:
 Biesendorf
 Bißdorf